Carl Götze ist der Name folgender Personen:

* Carl Götze (1836–1887), deutscher Komponist und Dirigent, siehe Karl Götze (Komponist) 
 Carl Götze (Unternehmer) (vor 1863–1931), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Carl Götze (Pädagoge) (1865–1947), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Karl Götze